Deseo steht für:
 Deseo (Film), mexikanischer Erotikfilm von Antonio Zavala Kugler
 El Deseo, spanische Filmproduktionsgesellschaft

Deseo bzw. Deseő ist der Familienname folgender Personen:
 Csaba Deseő (* 1939), ungarischer Violinist

Siehe auch: